San Geminiano (o San Gemiliano) – denominazione alternativa di Mamiliano di Palermo
San Geminiano – patrono di Modena

Pagine correlate 
Chiesa di San Geminiano
San Gemiliano